Coelum Astronomia – Rivista mensile di Astronomia fondata nel 1997 da Giovanni Anselmi
Coelum – Prima rivista divulgativa di Astronomia in Italia, fondata nel 1931 da Guido Horn D'Arturo